Давид Борисович Кернер (16 марта 1912, Бердичев, Киевская губерния — 11 мая 1994, Екатеринбург) — советский инженер-металлург, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Окончил Бердичевский техникум химического машиностроения (1931) и Уральский индустриальный институт (1934) по специальности «инженер-механик».
 1931—1934 — Уралмашстрой, Уралмашзавод: техник, конструктор, старший конструктор;
 1935—1958 — завод № 9: старший технолог, начальник мелкосерийного цеха, заместитель главного технолога, главный технолог, начальник ЦЗЛ;
 1958—1974 — в отделе 10 Уралмашзавода: заместитель начальника ЦЗЛ, с 1960 г. начальник научно-исследовательского подотдела металлографии и металлофизики.

Участвовал в разработке оптимальных технологий механической и термической обработки командных деталей машин из высоколегированных сталей, в том числе крупногабаритных тонколистовых сварных конструкций и центробежно-литых заготовок высоких категорий прочности.

Сталинская премия за 1945 год — за разработку конструкции новой пушки.

Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.

Источники 
 Кернер Давид Борисович
 Фото http://biblio-on-line.blogspot.com/2017/03/normal-0-false-false-false-ru-x-none-x_16.html
 Инженеры Урала. Энциклопедия. — Екатеринбург: Изд-во «Уральский рабочий», 2001. — С. 246.
 Агеев С., Бриль Ю. Неизвестный Уралмаш //Уральское литературное агентство. − 2003. — С. 189.
 Лобанова Д. Они любили свой завод// Вечерний Екатеринбург. — 2004. — 7 сентября. — С. 3.
 Курис Ф. Так рождалась круглая люлька// РИТМ. — 1996. — 8 мая. — С. 2.
 Ергина М. Дед Борисович и «профессор» Феня. // РИТМ. — 2000. — 16 марта. — С. 5.
 Кернер Давид Борисович, Наш Уралмаш

Выпускники Уральского технического университета
Похороненные на Северном кладбище (Екатеринбург)